Ян Лашак (; 10 апреля 1979, Зволен, Чехословакия) — словацкий хоккеист, вратарь. Чемпион мира 2002 года в составе сборной Словакии. Тренер в Сборной Словакии.

Биография 
Начал карьеру в клубе «Зволен». На драфте НХЛ 1999 года был выбран во 2-м раунде, под общим номером 65, командой «Нэшвилл Предаторз». Затем играл в низших лигах Северной Америки, за «Предаторз» выступал в 2002—2003, на площадке появлялся редко. В 2003 году перешёл в российский СКА, где провёл один сезон, после чего перешёл в «Пардубице», где выступал следующие пять лет и в составе которого стал чемпионом Чехии 2004/05. В 2009 году перешёл в «Кошице». 22 декабря 2009 года подписал контракт с российским «Атлантом». Летом 2010 года контракт был расторгнут, и после этого игрок долгое время оставался безработным. 7 ноября 2010 года Лашак подписал контракт до конца сезона с финским клубом «Йокерит». Отыграв один сезон в Финляндии, вернулся в Россию, где подписал контракт с хабаровским «Амуром» в составе которого играл до 2013 года. 6 января 2013 года перешёл в московский «Спартак» до конца сезона. По окончании сезона Лашек вернулся на родину, где подписал контракт с клубом «Дукла» Тренчин из словацкой экстралиги.

Сборная 
Участник молодёжного чемпионата мира 1999 года (бронза). Участник чемпионата мира 2000 (серебро), 2001, 2002 (золото), 2003 (бронза), 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, Олимпийских игр 2002, 2006, Кубка мира 2004.

Статистика 
Season   Team                        Lge        GP       GA     GAA
--------------------------------------------------------------------
1998-99	 HKM Zvolen	             Slovakia	8	4.50
1999-00	 Hampton Road Admirals	     ECHL	59	2.55	.917
2000-01	 Milwaukee Admirals	     IHL	43	2.61	.913
2001-02	 Nashville Predators	     NHL	3	4.41	.875
         Milwaukee Admirals	     AHL	34	2.39	.916	
2002-03	 Nashville Predators	     NHL	3	3.33	.872
         Milwaukee Admirals	     AHL	40	2.85	.901	
2003-04	 SKA St. Petersburg	     RSL	34	2.40	.909
2004-05	 HC Pardubice	             Czechia	46	2.34	.930
2005-06	 HC Pardubice	             Czechia	33	2.54	.927
2006-07	 HC Pardubice	             Czechia	45	2.58	.930
2007-08	 HC Pardubice	             Czechia	45	2.71	.926
2008-09	 HC Pardubice	             Czechia	37	2.74	.919
2009-10	 HC Kosice	             Slovakia	17	2.89	.901
2009-10	 HC Atlant	             KHL	21	2.50	.908
2010-11  Jokerit                     SM-liiga
2011-12  Amur                        KHL        27      70      2.74

Lge — лига, в которой выступал игрок.
GP — сыгранные матчи.
GA — пропущенные шайбы.
GAA — среднее число пропускаемых за матч шайб.

Примечания 

Хоккеисты Словакии
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные вратари
Игроки ХК «Зволен»
Игроки «Милуоки Эдмиралс»
Игроки «Нэшвилл Предаторз»
Игроки ХК СКА Санкт-Петербург
Игроки ХК «Пардубице»
Игроки ХК «Кошице»
Игроки ХК «Атлант»
Игроки ХК «Йокерит»
Игроки ХК «Амур»
Игроки ХК «Спартак» Москва
Игроки ХК «Дукла» Тренчин
Игроки ХК «Били Тигржи Либерец»
Игроки сборной Словакии по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Задрафтованные ХК «Нэшвилл Предаторз»